Lodger () — тринадцатый студийный альбом британского музыканта Дэвида Боуи, изданный 18 мая 1979 года на лейбле RCA Records. Последний из серии альбомов, озаглавленных — «Берлинская Трилогия» (хотя на самом деле альбом был записан в Швейцарии и Нью-Йорке), был записан в сотрудничестве с Брайаном Ино. Lodger был более доступным, чем его предшественники — Low и Heroes, не имел инструментальных композиций и был немного более лёгким и поп-ориентированным. Однако это все ещё была во многом экспериментальная запись, хотя не в такой степени как два предыдущих альбома. По стандартам Боуи, альбом был коммерчески успешным. На момент выхода альбом был равнодушно принят критиками. В настоящее время Lodger считается одной из наиболее недооценённых работ Боуи.

Производство 
Первоначально альбом планировалось назвать «Запланированная Авария» () или «Несмотря на Прямые Линии» (), Lodger был в значительной степени записан в перерывах между частями мирового турне Боуи 1978 года. В записи участвовали большинство музыкантов с предыдущего альбома; тем не менее, соло-гитаристом был не Роберт Фрипп, как на альбоме Heroes, а будущий напарник Фриппа в реинкарнации группы King Crimson, Эдриан Белью, которого давно заметил Боуи, в то время гитарист находился в турне с Фрэнком Заппой. Большая часть работы Белью над альбомом была сочинением материала от многократного прослушивания треков, прокручиваемых в обратном направлении, под которые он сочинял свои гитарные пассажи, до этого у него не было ни малейшего представления об этом материале. Другие эксперименты на альбоме включали: использование старых мелодий проигрываемых задом-наперёд, использование одинаковых последовательностей аккордов для различных песен, музыканты играли на незнакомых им инструментах.

Ино считает, что трилогия «выдохлась» на Lodger, Эдриан Белью также наблюдал прекращение сотрудничества между Ино и Боуи: "Они не ссорились или нечто нецивилизованное в этом роде; у них только, казалось, уже не было той искры, которую, я предполагаю, они имели во время работы над альбомом Heroes. Ранее планировалось продолжить базовую модель предыдущей записи: на первой стороне — песни, на второй стороне — инструментальные композиции, но от этого отказались. Вместо этого Боуи сочинил лирику, которая предвещала более мирские проблемы его следующего альбома Scary Monsters (and Super Creeps).

Стиль и темы 
Хотя на альбоме отказались от схемы «песня/инструментальная композиция», который был характерен для альбомов Low и Heroes, Lodger интерпретировался как делящийся примерно на две главные темы: тема путешествий (в первую очередь первая сторона), и критика западной цивилизации (в первую очередь вторая сторона альбома). Финальная композиция альбома Heroes «The Secret Life of Arabia», предвосхитила макет экзотических песен про путешествия, альбома Lodger. «African Night Flight» была данью уважения музыке и культуре вельда, вдохновленного поездкой в Кению; её музыкальные текстуры рассматривались как предвестие популяризации этнической музыки, Боуи считает её предшественником звуков, развитых Брайаном Ино и Дэвидом Бирном на альбоме My Life in the Bush of Ghosts (1981). «Move On» стала одой Боуи его страсти к путешествиям, в музыкальном плане это была его ранняя песня «All The Young Dudes», сыгранная в обратном направлении. «Yassassin» была песней в стиле регги, с турецким оттенком. Композиция «Red Sails» частично была вдохновлена эмбиентом немецкой группы Neu!; для Боуи, это объединило «немецкое новое чувство музыки» с «современным английским языком удалого наемника Эррола Флинна», чтобы произвести «прекрасную перекрестную ссылку культур».

Первый сингл «Boys Keep Swinging» отчасти рассматривался как остроумный ответ группе Village People, но также, объединённый с клипом о переодевании в одежду другого пола, комментируя идеи о мужественности; в музыкальном плане это стало экспериментом для гитариста Карлоса Аломара и барабанщика Денниса Дэвиса — они испробовали себя в незнакомых ролях барабанщика и басиста соответственно. По словам Тони Висконти, песня имела «точно такую же последовательность аккордов и структуру, даже тот же самый ключ» как «Fantastic Voyage», в которой Боуи размышлял о возможности ядерной войны. Второй сингл, «DJ», был злорадным взглядом на мир диск-жокеев. «Repetition», исследование Боуи менталитета жены-убийцы, был намеренно спет бесстрастным тоном, который подчёркивал лирику и неестественно «смазанный» звук бас-гитары. Композиция «Red Money» содержала текст, написанный Боуи/Аломаром (первоначально эта песня, с текстом Игги Попа, появилась под названием «Sister Midnight» на альбоме последнего — The Idiot).

Обложка 
Дэвид сотрудничал с британским поп-художником  над дизайном обложки. Оригинальные альбомная обложка включает полноформатный снимок Боуи, изображающего жертву несчастного случая, по всей видимости, со сломанным носом. По сути, изображение было сознательно сделано с низким разрешением, снятое с помощью камеры Polaroid SX-70. На внутреннем развороте раскладного буклета находились фотографии, среди которых: труп Че Гевары, картина Андреа Мантеньи «Мёртвый Христос» и подготовка Боуи, для съёмки, на обложке. Эти изображения не были воспроизведены в переиздание лейбла Rykodisc на компакт-диске, в 1991 году.

Также существует мнение, что такое изображение на обложке альбомом, было тонким обыгрыванием «несчастливой» цифры 13 (несчастливая цифра-несчастный случай), так как альбом был тринадцатым в студийной хронологии Боуи.

Реакция критики 

После своего выхода Lodger получил относительно плохие обзоры; журнал Rolling Stone назвал его «один из его самых слабых… рассеянных, подражаний Heroes; альбом, топтавшийся на месте», а Melody Maker, нашёл его «немного безликим». Альбом был также раскритикован за то, что он имел более тонкое, более грязное микширование, чем предыдущие альбомы Боуи. Lodger достиг №4 в британских хит-парадах и №20 в американских на тот момент. После своего выхода альбом породил последователей Боуи, коммерческих артистов новой волны, таких как Гэри Ньюман.

Вскоре после издания альбома редакторы New Musical Express Рой Карр и Чарльз Шаар Мюррей предсказали, что Lodger должен будет «'потенциально вырасти' за несколько лет и в конечном счёте будет принят как один из самых сложных и почитаемых проектов Боуи». Хотя биограф Кристофер Сэндфорд называл его «хитрой, расчётливой одноразовой записью», биограф Дэвид Бакли утверждает, что «его роль возрастает с каждым годом»; Николас Пегг подводит итог: «Lodger был недооценённый и непонятый фактически с момента его выпуска, но его критическая переоценка уже давно назрела».

Список композиций 
Все тексты написаны Дэвидом Боуи; вся музыка написана Дэвидом Боуи и Брайаном Ино, за исключением отмеченных композиций.

Примечания: В оригинальной версии полноформатной пластинки первая сторона содержит треки 1-5; вторая сторона — 6-10.

Издание на компакт-диске 
Альбом издавался на компакт-диске несколько раз. RCA Records издал альбом на компакт-диске в 1980-х году, который существовал в двух различных выпусках: Японское-сжатое издание и немецкое-сжатое издание (по крайней мере некоторые из ранних японских дисков с дефектом, слышны прерывания звука на протяжении всего альбома). Rykodisc (в США) и EMI (в других странах) выпустила версию альбома, с 2 бонус-треками, в 1991 году. Последний раз альбом издавался на CD в 1999 году, лейблом EMI (все композиции прошли 24-битный цифровой ремастеринг звука, но без бонус-треков); последующие издания просто копировали последнее издание EMI.

В 2017 году Тони Висконти провёл полноценный ремикс альбома.

Бонус-треки (Rykodisc 1991)

Участники записи

Музыканты 
 Дэвид Боуи — вокал, фортепиано, гитара, синтезатор, бэк-вокал, чемберлин
 Карлос Аломар — ритм-гитара, ударные
 Деннис Дэвис — перкуссия, бас
 Джордж Мюррей — бас
  — фортепиано
 Саймон Хаус — скрипка, мандолина
 Эдриан Белью — соло-гитара, мандолина
 Тони Висконти — бэк-вокал, гитара, мандолина, бас
 Брайан Ино — синтезаторы, труба, валторна, фортепиано, ambient drone, подготовленное фортепиано, cricket menace, гитарные обработки
  — синтезатор
  — саксофон

Продюсеры 
 Дэвид Боуи — продюсер
 Дэвид Ричардс — аудиоинженер
 Тони Висконти — продюсер, аудиоинженер, микширование
 Род O’Брайан — микширование

Хит-парады

Альбом

Сингл

Сертификация

Примечания 

Альбомы Дэвида Боуи
Альбомы EMI Records
Альбомы RCA Records
Альбомы Virgin Records
Альбомы, спродюсированные Тони Висконти
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Боуи